Doudou peut désigner plusieurs communes au Burkina Faso :
 Doudou, une commune du département de Ouarkoye
 Doudou, une commune du département de Ténado
 Doudou-Birifor, une commune du département de Gbomblora